Маргарет Корт і Джуді Далтон були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Гелен Гурлей і Пат Валкден.

Розмарі Казалс і Біллі Джин Кінг виграли титул, у фіналі перемігши пару Франсуаза Дюрр і Вірджинія Вейд з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари 

  Маргарет Корт /  Джуді Далтон (півфінал)
  Розмарі Казалс /  Біллі Джин Кінг (чемпіонки)
  Карен Крантцке /  Керрі Мелвілл (півфінал)
  Франсуаза Дюрр /  Вірджинія Вейд (фінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір